Il singolare del torneo di tennis Lagos Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter Feigl che ha battuto in finale Harry Fritz 6-2, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Peter Feigl (campione)
 Assente
 Hans Kary (primo turno)
 Michael Grant (primo turno)

 Željko Franulović (secondo turno)
 Colin Dowdeswell (primo turno)
 Kjell Johansson (quarti di finale)
 Peter Elter (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lagos Open 1980